Tävlingarna i Flying Dutchman i segling vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes 27–4 augusti 1992 i Barcelona.

Medaljörer

Resultat

Daglig ställning

Referenser

Externa länkar
 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 1992